

Оссолін — село в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Оссолін — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Оссолін — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства